Ім'я Людовик (Людвіг) I мало ряд європейських правителів: 
Людовик I Благочестивий (778 — 840) — імператор Заходу, син Карла Великого.
Людвіг I Бородатий (помер близько 1080) — граф Тюрінгії.
Людвіг I (ландграф Тюрінгії) (прибл. 1090 — 13 січня 1140), граф Тюрінгії (Людвіг III) з 1123, ландграф Тюрінгії з бл. 1131.
Людвіг I (граф Вюртемберга) (1119 — 1158) — граф Вюртемберга з 1143. 
Людвіг I Кельгеймський — герцог Баварії у 1183 — 1231 (династія Віттельсбахів).
Людовик I (граф Невіра) (розум. 1322) — граф Неверу.
Людовик I Кульгавий (1279 — 1341) — перший герцог де Бурбон.
Людовик I (1304 — 1346) — граф Фландрії та Неверу.
Людовик I Великий (1326 — 1382) — король Польщі (Людвік) та Угорщини (Лайош).
Людовик I Анжуйський (1339 — 1384) — герцог Анжуйський, король Неаполітанський та Єрусалимський, граф Провансу, тощо. 
Людвіг I (граф Вюртемберга-Ураха) (1412 — 1450) — граф Вюртемберга з 1419 (під ім'ям Людвіг IV), граф Вюртемберг-Ураху з 1442.
Людовик I (герцог Савойський) (1413 — 1465) — герцог Савойський.
Людовик I Бурбон-Конде (1530 — 1569) — перший принц Конде.
Людвіг I (великий герцог Бадена) (1763 — 1830) — великий герцог Бадена.
Людвіг I (король Баварії) (1786 — 1868) — король Баварії.

Див. також 
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X

Сторінки-неоднозначності людських імен